Тамбре — власна назва.

Топоніми

Тамбре (річка)
 ГЕС Тамбре

Тамбре (Італія)